Weinreb ist ein jüdischer Name und der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Weinreb (1910–1988), jüdisch-chassidischer Erzähler und Schriftsteller
 Hermine Weinreb (1862–1922), österreichische Reformpädagogin
 Steven M. Weinreb (* 1941), US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Weintraub